Stuhr
 Jerzy (Oskar) Stuhr
 Kevin Stuhr Ellegaard
 Maciej Stuhr